

Codici 
 GUY – Codice ISO 3166-1 alpha-3 della Guyana
 GUY – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guymon (Oklahoma) (Stati Uniti)

Geografia 
 Guy – comune dell'Arkansas, Stati Uniti

Musica 
 Guy – gruppo musicale statunitense
 G.U.Y. – Singolo della cantautrice americana Lady Gaga

Persone 
 James Guy – nuotatore britannico
 Ray Guy – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Guy – forma inglese e francese del nome proprio di persona italiano Guido
 Guy – personaggio del videogioco Final Fight, presente successivamente anche nella serie Street Fighter
 Guy – autoblindo
 Guy – film del 2018 diretto e interpretato da Alex Lutz